Struckmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Struckmeier (1900–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Hermann Struckmeier (1920–2009), deutscher Kommunalpolitiker der CDU